«Кра́сная Та́лка»

 «Красная Талка» — мемориальный ансамбль в городе Иваново.
 «Красная Талка» — ивановская текстильная отделочная фабрика, бывшая «Мануфактура Витовых».
 «Красная Талка» — фирменный поезд № 257/258 Иваново — Москва .
 «Красная Талка» — санаторий в городе Геленджике .

См. также 
 Талка